Fortissimo – intensità musicale
Fortissimo – album di Alberto Fortis
Fortissimo – singolo di Rita Pavone
Fortissimo – singolo di Laura Bono